Jezersko se poate referi la:

 Comuna Jezersko, Slovenia
 Zgornje Jezersko, sat din Slovenia
 Spodnje Jezersko, sat din Slovenia